Есим — фамилия и название населённых пунктов:
 Есим, Гарифолла (род. 1947) — советский и казахстанский религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии, абаевед, государственный деятель.

Казахстан 
 Есим — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Есим — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Есим-хан